Die Morocco Tennis Tour Tanger 2009 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Februar 2009 in Tanger stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Tanger